Il doppio dell'American Express - TED Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Carsten Ball e Andre Begemann hanno deciso di non difendere il titolo.

Karol Beck e Lukáš Dlouhý hanno battuto in finale 3-6, 6-2, [10-6] Adrián Menéndez Maceiras e John Peers.

Teste di serie

  Jordan Kerr /  Frank Moser (semifinali)
  Adrián Menéndez Maceiras /  John Peers (finale)

  Brydan Klein /  Dane Propoggia (primo turno)
  Goran Tošic /  Denis Zivkovic (primo turno)

Tabellone

Note 
 

American Express - TED Open 2012